Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 2001, die siebenundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 9. und 16. Juni 2001 in Lima, Peru statt, das zum sechsten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der ungeschlagen zum achtzehnten Mal, zum achten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in einer Gruppenphase, in der jede Mannschaft gegen die jeweils anderen Mannschaften einmal spielte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die fünft- und sechstplatzierte Mannschaft zogen in das Spiel um Platz fünf ein, die dritt- und viertplatzierte Mannschaft spielten um Platz drei und die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Finale ein und ermittelten den Basketball-Südamerikameiser der Damen 2001.

Ergebnisse

Vorrunde

Spiel um Platz fünf

Spiel um Platz drei

Finale

Die Siegermannschaft

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 2001 Campeonato Sul-Americano Adulto Feminino (portugiesisch)

Basketballveranstaltung 2001
Südamerikameisterschaft der Damen 2001
Sportveranstaltung in Lima